Роберт Стивенсон ():  — шотландский инженер.
 Стивенсон, Роберт Льюис (1850—1894) — шотландский писатель и поэт, автор приключенческих романов и повестей.
 Стивенсон, Роберт (1905—1986) — английский и американский режиссёр.
  — английский киноактёр.